Carlisle Armory bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Carlisle Armory (Carlisle, Kentucky), NRHP-ID: 00000280
 Carlisle Armory (Carlisle, Pennsylvania), NRHP-ID: 89002071